Andrew Fletcher  (1653–1716) a skót felvilágosodás előfutára, író
 Andrew Fletcher (1961–2022) angol zenész (Depeche Mode)